USS Holland kan verwijzen naar een van de volgende Amerikaanse marineschepen:

 USS Holland (1900) - duikboot
 USS Holland (1926) - duikboot-bevoorradingsschip
 USS Holland (1963) - duikboot-bevoorradingsschip